Federació Luterana Mundial, comunió mundial d'esglésies luteranes amb seu a Ginebra (Suïssa)
 Front d'Alliberament de la Dona (del seu nom en castellà Frente de Liberación de la Mujer), grup feminista històric d'Espanya
 Factor de distància focal (del seu nom en anglès Focal Length Multiplier), valor numèric que multiplica la distància focal d'un objectiu per comparar-lo amb una referència
 Flm també és l'acrònim de les referències a la Carta a Filèmon, epístola de Sant Pau inclosa al Nou Testament